Zacharewicz:
 Jacek Paweł Zacharewicz
 Jurij Zachariewicz
 Marian Zacharewicz
 Wacław Zacharewicz
 Witold Zacharewicz

 Bogdan Zacharewicz Kobułow
 Piotr Zacharewicz Biełolikow
 Wasilij Zacharewicz Korż

Polskie nazwiska